Malmberg är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 4851 personer bosatta i Sverige. I Finland var det den 29 december 2014 1262 personer med namnet Malmberg.

Personer med efternamnet Malmberg

A
 Adde Malmberg (född 1955), ståuppkomiker och programledare
 Aino Malmberg (1865–1933), finländsk författare och socialist
 Anders Malmberg (född 1956), geograf. professor, prorektor
 Annika R. Malmberg (född 1963), författare och föreläsare
 Anton Malmberg Hård af Segerstad, numera Anton Hård af Segerstad, (född 1985), artist och låtskrivare
 Arne Malmberg (1918–2002), detektivromanförfattare med pseudonymen "Arne Stigson"
 Axel Malmberg (1895–1958), präst

B
 Benoît Malmberg (född 1954), körledare
 Bertil Malmberg (1889–1958), poet, författare, manusförfattare och översättare
 Bertil Malmberg (fonetiker) (1913–1994), språkvetare
 Betty Malmberg (född 1958), agronom och politiker, moderat
 Bror Malmberg (1818–1877), arkitekt

C
 Carl-Axel Malmberg (1910–2006), präst
 Carl Jacob Malmberg (1824–1895), fotograf
 Carl-Johan Malmberg (född 1950), författare, kritiker och radioproducent
 Christer Malmberg, flera personer
 Christer Malmberg (idrottsman) (född 1947), fotbollsspelare och ishockeyspelare
 Christer Malmberg (konstnär) (född 1944), konstnär och arkitekt
 Claes Malmberg (född 1961), skådespelare och ståuppkomiker

D
 Dag Malmberg (född 1953), skådespelare och regissör
 Dag Malmberg (konstnär) (född 1943), målare, scenograf och skulptör

E
 Elise Malmberg (född 1995), häcklöpare och mångkampare
 Eric Malmberg, flera personer
 Eric Malmberg (musiker), organist
 Eric Malmberg (skådespelare) (1888–1951), skådespelare och regissör
 Erik Malmberg (1897–1964), brottare
 Ernst Malmberg (1867–1960), svensk militär och författare

F
 Frans Malmberg (1816–1888), häradshövding och politiker
 Fredrik Malmberg, flera personer
 Fredrik Malmberg (affärsman), företagsledare
 Fredrik Malmberg (dirigent) (född 1969), dirigent och kyrkomusiker
 Fredrik Malmberg (politiker) (född 1966), myndighetschef och politiker, folkpartist
 Fredrik Salomon Malmberg (1831–1904), sjömilitär

G
 Gunnar Malmberg (1882–1975), bergsingenjör
 Gunnar Malmberg (1877–1958), fotograf
 Gunvor Svartz-Malmberg (1929–2020), läkare, byrådirektör och skribent 
 Gustaf Malmberg, flera personer 
 Gustaf Malmberg (politiker) (1869–1943), kassör och politiker, socialdemokrat
 Gustaf Malmberg (präst) (1870–1955), prost och hovpredikant

H
 Hanna Malmberg (född 1980), skådespelare
 Hans Malmberg, flera personer
 Hans Malmberg (militär) (1875–1957), överste
 Hans Malmberg (pressfotograf) (1927–1977), pressfotograf
 Harald Malmberg, flera personer
 Harald Malmberg (militär)  (1879–1948), generalmajor och högerpolitiker
 Harald Malmberg (ämbetsman) (1883–1971), lantmätare och generaldirektör
 Helge Malmberg (1881–1952). musikskribent
 Hildur Malmberg (1874–1943), skådespelare
 Håkan Malmberg (född 1966), friidrottare, trestegshoppare

I
 Isabella Malmberg (1859–1923), konstnär

J
 Josef Malmberg (1836–1874), målare

L
 Lars-Göran Malmberg (född 1953), jurist, professor i offentlig rätt
 Lauri Malmberg (1888–1948), finländsk generalmajor, försvarsminister
 Lena Malmberg (född 1974), journalist

M
 Myrra Malmberg (född 1966), sångare, skådespelare, musikalartist och låtskrivare

N
 Niclas Malmberg (född 1970), politiker, miljöpartist
 Niilo Kustaa Malmberg (1807–1858), finländsk väckelseledare
 Nils Malmberg (1890–1987), barnläkare och professor

O
 Otto Malmberg (1883–1971), skådespelare
 Ove Malmberg (född 1933), ishockeyspelare och tränare

P
 Petrus Malmberg (1653–1710), kyrkoman

R
 Richard Malmberg (1877–1944), finländsk författare med pseudonym "Gustav Alm"

S
 Sigvard Malmberg (1906–1985), författare och tidningsman
 Sofia Malmberg (född 1972), författare och grafisk designer
 Staffan Malmberg (född 1963), författare och psykolog
 Stig Malmberg (1930–2016), journalist och ungdomsbokförfattare
 Sven Malmberg (1920–1991), medeldistanslöpare

T
 Teodor Malmberg (1851–1934), lärare och språkforskare
 Thure Malmberg (född 1938), finländsk journalist och skriftställare
 Tony Malmberg (född 1974), sångare, musikproducent och organist
 Torsten Malmberg (född 1923), humanekolog

U
 Urban Malmberg (född 1962), operasångare, baryton

V
 Viktor Malmberg (1867–1936), finländsk skulptör

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland